Оксана Мастерс (; ), имя при рождении Оксана Александровна Бондарчук — американская спортсменка, занимающаяся академической греблей, лыжным спортом, биатлоном и велоспортом. Бронзовый призёр Летних паралимпийских игр 2012 года в парной гребле, серебряный и бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр 2014 года в лыжных гонках, серебряный и бронзовый призёр зимних Паралимпийских игр 2018 года в биатлоне и лыжных гонках, победительница Летних паралимпийских игр 2020 года в двух шоссейных велогонках (с общим и раздельным стартом).

Биография 
Оксана появилась на свет с врождёнными пороками развития, вызванными радиацией. Среди них коленная гемимелия (приводящая к разной длине ног), пять сросшихся пальцев на руках (большие пальцы отсутствовали) и шесть пальцев на ступнях. Она была брошена родителями и до семи лет воспитывалась в детском доме, где её регулярно насиловали. Когда ей исполнилось 7 лет, её удочерила 43-летняя одинокая американка Гей Мастерс, дипломированный врач-логопед, для которой она стала единственным ребёнком; процесс удочерения занял около двух лет, на протяжении которых американке пришлось преодолевать разнообразные бюрократические препятствия. Вскоре одну ногу девочки пришлось ампутировать ниже колена, а в возрасте 13 лет Оксана потеряла и вторую ногу (ампутация выше колена). Незадолго до этого семья переехала из Баффало в Луисвилл, и на новом месте Оксана начала заниматься греблей. Несмотря на вторую ампутацию, её занятия спортом продолжались, и в 2010 году она выиграла турнир CRASH-B Sprints в Бостоне, известные в США соревнования по гребле на снарядах-симуляторах, в категории для безногих спортсменок, установив мировой рекорд. В 2011 году на американских отборочных соревнованиях к Чемпионату мира по гребле для спортсменов с физическими недостатками Мастерс в паре с гребцом Аугусто Пересом заняла второе место. После этого она сменила партнёра и начала выступать в паре с Робом Джонсом, бывшим сапёром, который годом ранее потерял обе ноги в Афганистане. Вместе с Джонсом Мастерс завоевала бронзовые медали Паралимпийских игр 2012 года и Кубка мира по гребле 2013 года.

На Паралимпийских играх 2014 года в Сочи Оксана Мастерс завоевала «серебро» в лыжной гонке на 12 километров и «бронзу» в гонке на 5 км, а также стала 4-й в биатлонной гонке на 6 километров и лыжном спринте на 1 км.

На Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане Мастерс завоевала «серебро» в биатлонной гонке на 6 километров и «бронзу» в лыжной гонке на 12 километров.

На Паралимпийских играх 2020 года в Токио Мастерс выиграла обе шоссейные гонки — с общим и раздельным стартом — на велосипеде с ручным управлением, причём гонка с общим стартом, принесшая ей золотую медаль, стала для неё первой выигранной в карьере.

Оксана Мастерс неоднократно оказывалась в фокусе внимания прессы. В 2012 году американский спортивный журнал ESPN The Magazine включил её обнажённые фотографии в ежегодный специальный выпуск, посвящённый обнажённым изображениям спортсменов.

Примечания 

Гребцы (академическая гребля) США
Биатлонисты США
Лыжники США
Чемпионы Паралимпийских игр от США
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам
Чемпионы Паралимпийских игр по шоссейным велогонкам
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2018 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2022 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2018 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2018 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Паралимпийских играх 2012 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Велогонщики на летних Паралимпийских играх 2020 года
Чемпионы мира по паралимпийским лыжным гонкам
Чемпионы мира по паралимпийскому биатлону
Иммигрировавшие в США с Украины
Спортсмены нескольких видов спорта